

Anno 
 1820 – (MDCCCXX in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1820 a.C.
 Anni 1820 – decennio che comprende gli anni dal 1820 al 1829 inclusi 
 Anni 1820 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1829 a.C. al 1820 a.C. inclusi

Matematica 
 1820 – numero naturale

Astronomia 
 1820 Lohmann – asteroide della fascia principale del sistema solare